Bachsee steht für:
Bachsee in den Berner Alpen, siehe alternative Bezeichnung Bachalpsee
Bachsee (Ragöse) in Brandenburg

Siehe auch:
 Ellbachsee
 Weißenbachsee
 Seebach